Милутин Цихлар-Нехаев (; 25 ноября 1880, Сень, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия — 7 апреля 1931, Загреб, Хорватия, Королевство Югославия) — хорватский писатель, новеллист, драматург, литературный и театральный критик, один из самых значимых представителей эпохи хорватского модерна.

Биография 
Милутин Цихлар-Нехаев родился в хорватском городе Сень в 1880 году в семье чешских иммигрантов. Отец — Себальд Цихлар был секретарём Торгово-промышленной палаты в Сене. Мать — Людмила Милица, урождённая Полич.

Будущий новеллист учился в гимназии в Сене и Сплите, изучал химию в Вене, где в 1903 году защитил докторскую степень по философии. Милутин Цихлар-Нехаев был профессором в городе Задар, а в 1905 году он основал задарскую газету «Лавр» (Lovor), был редактором в журналах «Обзор» (Obzоr, 1905 г.) в городе Задар и «Балканы» (Balcan, 1907 г.) в Триесте. С 1909 по 1911 год был ассистентом в экономическом университете в Крижевцах. С 1911 года жил в Загребе, где работал профессиональным литератором и журналистом в изданиях «Обзор» и "Ютарни лист". Милутин Цихлар-Нехаев также работал корреспондентом в Париже, Белграде и Праге. В 1926 году Нехаев был избран президентом Ассоциации хорватских писателей.

Творчество 
Литературную деятельность Милутин Цихлар Нехаев начал со стихов и драм ("Перелом"/ Prijelom, 1897; "Свечечки"/ Sjećice, 1898). Он писал театральные рецензии, публиковал эссе ("Собрание сочинений", 1936). Нехаев увлекался новыми течениями в европейском и русском искусстве, интересовался скандинавскими литературами. В начале XX века стал одним из самых ярких выразителей идей модерна. Уже в своих первых рассказах ("Немощь", 1895; "Бедная смерть", 1896; "Небеса и ад", 1898) Нехаев занимался проблематикой "лишнего человека", его интересовали внутренние переживания героя.  Эти идеи воплотились в принесших ему известность новеллах — жанре, которая стала основным в прозе тех лет (сборник "Большой город", 1919, объединил прозу 1900-10х).  Образ получает своё окончательное оформление в центральном герое романа "Бег" (1909), общепризнанном лучшем романе периода хорватского модерна.

Произведения 
 "Произведения Милутина Нехаева", Загреб, 1900.
 "Поражение и празднование"
 Über den synthetischen Isopropylacetaldehyd und seine kondensationsprodukte, 1903.
 "Бег" (роман)/М.Нехаев, Ассоциация хорватских писателей, Загреб, 1909. (2 изд.,1917).
 "Исследование о Гамлете"/ М.Нехаев, Загреб, 1915.
 "Большой город": новеллы/ М.Нехаев, Матица хорватская, Загреб, 1919.
 "Волки"/ М.Нехаев, Матица хорватская  , Загреб, 1928.
 "Эссэ о Владимире Мажураниче"/ М. Цихлар-Нехаев, Хорватское обозрение, 1928-1929.
 "К столетию хорватского возрождения": (1830-1930), Загреб, 1931.

Посмертные публикации 
 "Раковица: к 60-летию со дня смерти Эугена Кватерника, Загреб, 1932.
 "Собрание сочинений"/ М.Нехаев, Матица хорватская, Загреб, 1936.
 "Зелёное море"; Кватерник и Старчевич: (отрывок из "Раковицы"/ М.Нехаев, Загреб, 1941.
 "Произведения Милутина Нехаева", Загреб, 1945, (редактор Мирко Матиевич).
 "Политические силуэты"/М.Нехаев, Загреб, 1945.
 "Милутин Нехаев", Матица хорватская, 5 столетий хорватской литературы, Загреб, 1964.
 "Волки"/М. Цихлар-Нехаев, Любляна, 1974, редактор Крсто Шполяр.
 "Избранные театральные сочинения", Хорватское общество театральных критиков и театральных деятелей, Театральная библиотека, Загреб, 1986, редактор Неделько Фабрио.  
 "Волки"/ М. Цихлар-Нехаев, Eminex, Загреб, 1993.
 "Волки"/ М. Цихлар-Нехаев, Загреб, 1995, под редакцией Йосипа Вончина.
 "Бег"/М. Нехаев, Катарина Зринская, Загреб, 1996.
 "Раковица: к 125-летию восстания в Раковице и 125-летию со дня смерти Эугена Кватерника"/М. Нехаев, Карловац, 1996.
 "Волки"/М. Нехаев, Винковцы, 1997, под редакцией Крешимира Немца.
 "Бег", Školjska knjiga, Загреб, 2002.

Интересные факты 
 Псевдоним Нехаев взял по крепости Нехай, расположенной близ Сеня.

Примечания

Литература 
 Г. Я. Ильина, Нехаев-Цихлар Милутин/ Лексикон южнославянских литератур. - М.: "Индрик", 2012. - 303-304 с. 
 Lasić S. Nehajev u doba moderne (1899–1905) // Kolo. Zagreb, 1967. № 1–2, 3. 
 D. M. Bašičević, Umjetnost i kritika u Hrvatskoj, Zagreb, 1978. 
 Dubravko Jelčić, Povijest hrvatske knijževnostiː Tisućljeće od Baščanske ploce do postmoderne, Zagreb, Pavičić, 2004. 
 J. Šidak, Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća, Zagreb, 1973. 

Хорватские писатели
Хорватские поэты
Хорватские драматурги